Seznam divizij z zaporedno številko 41.

Seznam 
 Pehotne
 41. divizija (Združeno kraljestvo)
 41. pehotna divizija (ZDA)
 41. trdnjavska divizija (Wehrmacht)
 41. pehotna divizija »Fienze«

Glej tudi